Termin -{GDP-4-keto-6-dezoksi-D-manoza reduktaza}- ima više značenja.

 GDP-4-dehidro-D-ramnoza reduktaza, EC 1.1.1.187
 GDP-4-dehidro-6-dezoksi-D-manoza reduktaza, EC 1.1.1.281